Soulié kan som auktorsförkortning betyda:

 André Soulié
 J. Soulié

Robotskapade auktorsförkortningar